FVP bzw. FVp ist die Abkürzung für folgende Parteien:
 Fortschrittliche Volkspartei, deutsche linksliberale Partei 1910–1918
 Freisinnige Volkspartei, deutsche liberale Partei 1893–1910
 Freie Volkspartei, Abspaltung der deutschen FDP, 1956–1957
 Freiheitliche Volkspartei, rechtskonservative Splitterpartei, Abspaltung der deutschen REP 1986

FVP steht ansonsten für:
 Flash-Vakuum-Pyrolyse, ein Verfahren in der Synthesechemie

Abkürzung